Silverton ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Silverton (New South Wales)

in Großbritannien:
 Silverton (Devon)

in Kanada:
 Silverton (British Columbia)

in Südafrika:
 Silverton (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Silverton (Colorado)
 Silverton (Idaho)
 Silverton (New Jersey)
 Silverton (Ohio)
 Silverton (Oregon)
 Silverton (Texas)
 Silverton (Wyoming)
 Silverton Township (Pennington County, Minnesota)